NCAA Division I 2009 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2009 – torneo di pallavolo maschile